Дакота Эвери Гойо (; род. 22 августа 1999, Торонто) — канадский актёр.

Биография 
Дакота Эвери Гойо родился 22 августа 1999 года в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада. Родители — фотомодель Дебра Гойо и менеджер Дэвид Гойо. Есть два старших брата — Даллас и Девон.

Дакота снимается в рекламе с самого рождения. Дебютировал на телевидении в 2005 году. Стал известен благодаря ролям Тедди Кирнана в фильме «Воскрешая чемпиона» (2007), юного Тора в фильме «Тор» (2011), Макса Кентона в фильме «Живая сталь» (2011).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Канады
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактёры Канады